Szabó Győző (1939) jogász, országos rendőrfőkapitány (1990–91), a Legfelsőbb Bíróság tagja
 Szabó Győző (1941) nyelvész
 Szabó Győző (1970) színész

Jegyzetek